VBT steht als Abkürzung für:

 Valence Bond Theory, siehe Valenzstrukturtheorie
 Via Bavarica Tyrolensis, ein Rad- und Wanderweg in Bayern und Tirol
 Videobattleturnier, ein deutschsprachiges Rapturnier

Abkürzung